

Botanique 
 Tola, essence de bois produite par les arbres africains du genre Gossweilerodendron, famille des Fabaceae.
 Tola, nom commun de , plante sud-américaine du genre Baccharis, famille des Asteraceae.

Toponyme 

 Tola, municipalité nicaraguayenne du département de Rivas ;
 Bella Tola, sommet des alpes valaisannes, en Suisse.

Patronyme 

 Erjon Tola (1986-), skieur alpin albanais ;
 Fate Tola (1987-), athlète éthiopienne et allemande ;
 Helen Bekele Tola (1994-), athlète éthiopienne ;
 Pamela Tola (1981-), actrice finlandaise ;
 Roberto Tola (1966-) guitariste et compositeur de jazz italien.